Лоренцо Парето (, 6 декабря 1800,  — 19 июня 1865, ) — итальянский геолог и политический деятель. Из рода Парето. Сын маркиза Августино Парето (Giovanni Agostino Pareto), известного политика и ученого. Является двоюродным дядей известного экономиста Вильфредо Парето.

В 1848 году сменил  Винченцо Риччи на посту министра иностранных дел Сардинского королевства.

Являлся Президентом Палаты депутатов Сардинского королевства (1848-1849).

Внес значительный вклад в развитие геологии Италии. Известен выделением нескольких геологических ярусов, используемых в стратиграфии: Piacenzian, Serravanian, Langhian, Виллафранкского.

См. также 
 Итальянское геологическое общество

Работы 

 Note sur les Alpes de la Ligurie, voisinage du col de Tende . Bulletin de la Société Géologique de France, ser.1a, 3, 188—191., 1833
 Indication de la carte géologique de la Ligurie et des observations géologique s par lui faites dans le Comté de Nice et le Piémont . Bulletin de la Société Géologique de France, ser.1a, 8, 120 e segg., 1837
 Descrizione di Genova e del Genovesato Vol. I. Topografia e Idrografia, Geologia. Genova, Tip. Ferrando, 137 pp., 1846
 Carta geologica della Liguria Marittima per il Marchese Lorenzo Pareto. Scala 1:500.000. In: Descrizione di Genova e del Genovesato Vol. I. Topografia e Idrografia, Geologia. Genova, Cromolitografia Armanino, 1846
 Coupes à travers l’Apennin, des bords de la Méditerranée à la vallée du Po, depuis Livourne jusq’à Nice. Bulletin de la Société Géologique de France, ser.2a, 19, 239—310, 1861
 Sur les subdivisions que l’on pourrait etablir dans les terrains Tertiaires de l’Apennin septentrional. Bull. Soc. Géol. France. 22: 210—277, 1865.

Литература 
 Issel A. (1918) — Manoscritti e sezioni di Lorenzo Pareto. Atti R. Acc.Naz.Lincei, Rend. Cl.Sc. fis. mat.e nat., ser.5a, 27, 273—277.

Источники 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 6 декабря
Родившиеся в 1800 году
Умершие 19 июня
Умершие в 1865 году
Министры иностранных дел Сардинского королевства
Геологи Италии
Депутаты Сардинского королевства